Le patronyme Lambelin (ou Lamblin) est un diminutif de Lambert, nom de baptême d'origine germanique (landberht, de land : pays et berht : célèbre, illustre).

Lambelin

Roger Lambelin (1857-1929), écrivain, journaliste et militant royaliste français;
Yves Lambelin, industriel ivoirien d'origine française;
Anne Lambelin (°1987), femme politique belge wallonne.

Lamblin

 Alexandre Lamblin (1884-1933), industriel dans l'aéronautique et l'automobile.
 Bernard Lamblin (1921-1978), auteur français
 Bianca Lamblin
 Claude Lamblin
 Jacques Lamblin
 Philippe Lamblin
 Solange Lamblin (1910-1984), femme politique française.

Autres 
 Café Lamblin